Ел Раизал има више значења:

 Ел Раизал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Раизал (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Раизал (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Раизал, Леобардо Домингез (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику